St. Paul's peut faire référence à :

 Cathédrale Saint-Paul de Londres (St Paul's Cathedral en anglais)
 St. Paul's, station du métro de Londres
 St. Paul's, circonscription électorale fédérale de l'Ontario
 St. Paul's, circonscription provinciale de l'Ontario.
 St. Paul's Bay (San Pawl il-Baħar), ville située au nord-est de Malte

St. Pauls peut faire référence à :
 St. Pauls, une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador.

Voir aussi